Ларс-Йёран Петров (, чаще называют неправильно — Ларс Горан Петров; 17 февраля 1972 года — 7 марта 2021 года) — шведский певец шведско-македонского происхождения. Больше всего известен как вокалист дэт-метал группы Entombed.

Биография 
Из-за личных проблем вынужден был покинуть группу в 1992 году, после чего записал вокал для дебютного альбома группы Comecon. В 1993 году вернулся в Entombed и ещё 10 лет участвовал в ней. В 2014 году при расколе Entombed, сформировал свою группу, взяв название Entombed A.D.. Позже, в этом же году основывает супер группу Firespawn.

В августе 2020 года стало известно, что у музыканта диагностирована очень редкая и неоперабельная форма рака —холангиокарцинома. Петров умер 7 марта 2021 года.

Творчество 
Хотя Ларс известен своей брутальной и агрессивной техникой гроулинга, он также поёт чистым баритоном. Это можно услышать в альбоме Same Difference и кавер-версиях песен «Albino Flogged in Black» (в оригинале исполнил Стиллборн) и «Some Velvet Morning» (в оригинале исполнил дуэт — Ли Хейзлвуд и Нэнси Синатра).
В 2008 году записал гостевой вокал для песни «Guardians of Asgaard» группы Amon Amarth. Также в начале карьеры играл на ударных в группе Morbid вместе с вокалистом Дэдом (Дэд больше известен как бывший вокалист Mayhem).

В обычной жизни работал на транспортировочную компанию в Стокгольме.

Дискография 
См. также дискографию Entombed
  — Back To The Front

Примечания 

Музыканты дэт-метала